Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die Hawaii Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen acht Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 19. November 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien